Władimir Siergiejewicz Diadiun (ros. Влади́мир Сергeeвич Дядю́н; ur. 20 lipca 1988 w Omsku) – rosyjski piłkarz grający na pozycji napastnika.

Kariera klubowa

Bibliografia 
 

Rosyjscy piłkarze
Piłkarze Rubinu Kazań
Piłkarze FK Rostów
Piłkarze Tomu Tomsk
Piłkarze Spartaka Nalczyk
Piłkarze Dinama Moskwa
Piłkarze Bałtiki Kaliningrad
Piłkarze FK Chimki
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Omsku